Gunzer oder Günzer ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Gunzer (* 1960), österreichischer Großhändler und Politiker 
 Karl Gunzer (* 1896), deutscher Ingenieur
 Marx Günzer (* um 1579; † 1628), deutscher Orgelbauer